Il singolare del torneo di tennis Birmingham Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Óscar Hernández che ha battuto in finale Alex Kim 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Ricardo Mello (primo turno)
 Cecil Mamiit (primo turno)
 Iván Miranda (primo turno)
 Nicolas Thomann (secondo turno)

 Robert Kendrick (quarti di finale)
 Sergio Roitman (secondo turno)
 Jérôme Golmard (quarti di finale)
 Alex Kim (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Birmingham Challenger 2003